Харьковский коллегиум (от  — «товарищество, содружество»; изначально — Белгородская славяно-греко-латинская школа) — православное среднее учебное заведение, действовавшее с 1721 по 1726 год в Белгороде и с 1726 по 1817 год в Харькове.

Харьковский коллегиум, будучи одним из первых после Киево-Могилянского коллегиума и Черниговского коллегиума образцовым духовно-светским училищем на юге России, принадлежал к числу выдающихся учебных заведений XVIII столетия, из стен которого вышло множество деятелей не только на духовном, но и на светском поприще.

До открытия в Харькове университета (1805) Коллегиум играл весьма важную роль просветительного центра для обширного района южных земель России. Благодаря ему и сам Харьков стал приобретать центральное значение среди остальных полковых городов Белгородской черты и Слободской Украины.

История 

Основан в 1721 году в Белгороде, где находился ахиерейский дом епископа Белгородского и Обоянского Епифания (Тихорского). За основу была взята Киево-Могилянская академия, созданная по образцу западных коллегиумов — закрытых средних, реже высших учебных заведений в XVI—XVIII, открывавшихся главным образом иезуитами.

В 1726 году по инициативе М. М. Голицына коллегиум был переведён в Харьков, где разместился в центре города, в доме купленном у полковника Лаврентия Шидловского. В 1731 году императрицей Анной Иоанновной он был утверждён как славяно-греко-латинская школа.

Становлению Харьковского коллегиума способствовала широкая благотворительная поддержка различных слоёв населения Слободской Украины, благодаря которой сложились его значительные земельные и хозяйственные владения: в Харькове ему принадлежало более 30 дворовых мест с разными постройками, в том числе постоялыми дворами, питейными дворами и пивоварнями; библиотека коллегиума получила, перевезённое из Нежинского Благовещенского монастыря, книжное собрание Стефана Яворского. В коллегиум принимали детей всех социальных состояний — казачества, духовенства, горожан. Наличие большого хозяйства давало возможность обучать и удерживать значительное количество учащихся (в середине XVIII века — 400, в начале XIX века — более 800).

Содержание учебных программ было близко к программам Киево-Могилянской академии и Московского университета. В Харьковском коллегиуме преподавали поэтику, риторику, философию, богословие, греческий, латинский и русский языки. В 1765 году открыты дополнительные классы по обучению французскому и немецкому языкам, музыке, математике, геометрии, рисования, инженерного дела, артиллерии, геодезии, рисования и строительства, в 1795 году введены в программу физика и естествознание, а в начале XIX века ещё и сельское хозяйство и медицину.

С 1740 годов на некоторое время за учреждением закрепилось название «академия». В 1768 году при нём начали действовать дополнительные классы, образовательная программа которых была ориентирована на светские нужды. В них преподавали немецкий и французский языки, математику, инженерное дело, живопись, музыку, архитектуру и т. д. В начале XIX века с открытием Харьковского университета (1805) ученики коллегиума слушали естественные (ботанику и физику) и медицинские университетские курсы.

С образованием Харьковского университета, первыми слушателями которого были ученики Xарьковского коллегиума, учреждение начало терять своё значение. В 1817 году комиссия духовных училищ при Священном синоде преобразовала коллегиум в семинарию третьего класса. Из уважения к памяти благотворителей коллегиума князей Голицыных за училищем было сохранено прежнее название, утраченное в 1841 году. Глубинная причина, лежавшая в основе этого преобразования, объяснялась невозможностью и отсутствием необходимости нести бремя главного центра просвещения Слободской Украины, что неизбежно превращало коллегиум в специальную школу духовного сословия. Роль, которую сыграл коллегиум в деле просвещения и распространения знаний, неоценимо высока.

Ректоры 
 Архимандрит Платон (Малиновский) (1722—1726)
 Архимандрит Митрофан (Слотвинский) (1726—1730)
 Архимандрит Варлаам (Тищинский) (1730—1740)
 Архимандрит Афанасий (Топольский) (1740 — март 1744)
 Архимандрит Гедеон (Антонский) (30 апреля 1744—1751)
 Архимандрит Рафаил (Мокренский) (1751—1758)
 Архимандрит Константин (Бродский) (1758—1763)
 Архимандрит Иов (Базилевич) (1763—1770)
 Архимандрит Лаврентий (Кордет) (1770—1775)
 Архимандрит Варлаам (Мисловский)
 Шванский (ок. 1787—1790)
 Архимандрит Василий (Базилевич) (до 1800)
 Архимандрит Досифей (1800)
 Протоиерей Андрей Семёнович Прокопович (1801—1825)
 Архимандрит Тимофей (Котлярев) (1825—1827)
 Архимандрит Афанасий (Соколов) (1827—1830)
 Архимандрит Иоанн (Оболенский) (1830—1842)

Известные преподаватели 
Среди преподавателей коллегиума были: С. Базилевич, А. С. Бируков, Артемий Ведель, Стефан Витинский, Иван Двигубский,  Максим Концевич (музыка), Варлаам Миславский (ректор), Яков Назаревский, А. Острогорский, И. А. Глебов-Зимин, Иван Саблучок (Саблуков), Григорий Сковорода, Я. В. Толмачев (бывший выпускник), Стефан Флоринский, Михаил Шванский, Лаврентий (Кордет), Феофил (Татарский), А. Кастели (франц. язык, история и география), А. Фонвикант (архитектура, фортификация, геометрия), И. Орнатовский и др.

Известные выпускники 
Воспитанниками Xарьковского коллегиума были Киевский митрополит Арсений Могилянский, епископ Иов Базилевич и др.; физик Василий Петров, переводчик Николай Гнедич, врачи Григорий Базилевич и Ефрем Мухин, писатели Порфирий Кореницкий, С. и В. Александровы, Яков Толмачёв, а также Максим Ковалевский, 3ахарий Корнеев, Андрей Руновский; деятели науки и культуры: Тимофей Смеловский, Михаил Каченовский, Пётр Ярославский, Андрей Павловский, художники Лаврентий Калиновский, Семён Маяцкий, Василий Неминущий и др.

См. также 
 Харьковская духовная семинария

Примечания

Литература 
 
 Федоровский Д. Очерк истории Харьковского коллегиума // Духовная беседа. — 1863. — № 23, 24, 27, 50.
 Посохова Л. Ю. Харківський колегіум (XVIII — перша половина XIX ст.). — Харків: Бізнес Інформ, 1999. — 168 с.
 Любжин А. И. Латинский язык в Харьковском коллегиуме (1722—1830) // Древний мир и мы. Вып. 3. — СПб., 2003. — С. 147—153.
 Любжин А. И. Харьковский коллегиум в XVIII — начале XIX в. // Вопросы образования. — 2008. — № 3 — С. 240—263.

Харьковский коллегиум